A 2000-es FA Charity Shield a 78. FA Charity Shield volt; egy labdarúgó-mérkőzés a Premier League és az FA-kupa győztese között. A mérkőzést a Manchester United, az 1999–2000-es Premier League bajnoka, és a Chelsea, az 1999–2000-es FA-kupa győztese játszotta egymással 2000. augusztus 13-án a Wembley Stadionban. A trófeát a Chelsea nyerte, miután 2–0-ra nyertek Jimmy Floyd Hasselbaink és Mario Melchiot góljaival. Roy Keane-t a mérkőzés során kiállították, mivel szabálytalankodott Gustavo Poyettel szemben, így ő lett az utolsó játékos, aki piros lapot kapott a régi Wembley-ben.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1999–2000-es angol bajnokság
 1999–2000-es FA-kupa

Források

FA Community Shield
Angollabdarugoszuperkupa
A Chelsea FC mérkőzései
A Manchester United mérkőzései